LAWS et LaWS sont des sigles ; laws signifie  en anglais, c'est aussi un patronyme.

Sigle 

 Lethal autonomous weapon systems ;
 LaWS est le sigle de .

Droit 
 Bachelor of Laws, Doctor of Laws, Master of Laws sont des titres universitaires en droit ;
 Blue laws (Îles Cook), Blue laws (États-Unis et Canada), Poor Laws (Royaume-Uni) et Corn Laws (Royaume-Uni) sont diverses législations.

Patronyme 

 Brian Laws (1961-), footballeur professionnel anglais ;
 David Laws (1965-), homme politique britannique ;
 Hubert Laws (1939-), flûtiste américain ;
 Maury Laws (1923-2019), compositeur américain ;
 Robert Laws (1851-1934), missionnaire écossais ;
 Sharon Laws (1974-2017), coureuse cycliste britannique ;
 Stephen Laws (1952-), romancier britannique.

Patronyme anglais